Vorrath ist der Familienname folgender Personen:
 Clivia Vorrath (1947–1989), deutsche Künstlerin
 Franz Vorrath (1937–2022), deutscher römisch-katholischer Bischof